Thrissur (district), een district van de Indiase staat Kerala
 Thrissur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Thrissur